Rijeka i povezani pojmovi:
 Iguazú (), rijeka koja protječe kroz Brazil i Argentinu, pritoka rijeke Parane
 Vodopadi Iguazú, vodopadi na rijeci Iguazú, na granici Brazila i Argentine
 Nacionalni park Iguazú, nacionalni park u sjeverozapadnom dijelu argentinske pokrajine Misiones
 Nacionalni park Iguaçu, nacionalni park u jugozapadnom dijelu brazilske države Paraná

Gradovi i općine:
 Puerto Iguazú, Argentina
 Foz do Iguaçu, savezna država Paraná, Brazil
 Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil
 Nova Iguaçu de Goiás, Goiás, Brazil

Ostalo:
 Teritorij Iguaçu, bivši brazilski savezni teritorij (1943. – 1946.)